Hannover (stad), een stad in Nedersaksen, Duitsland
Hannover (Suriname), een plaats in Suriname
Regio Hannover, een regierungsbezirk
Keurvorstendom Brunswijk-Lüneburg, (Keurvorstendom Hannover) een voormalig keurvorstendom (1692–1806)
Koninkrijk Hannover, een voormalig koninkrijk (1815–1866)
Hannover (provincie), een voormalige provincie van Pruisen (1866–1946)
Hannover (district), een voormalig district
Hannover (vliegtuigfabriek)
Hannover 96, een Duitse voetbalclub
Hannover Messe, een industriebeurs
Huis Hannover, een Duits en Engels vorstengeslacht

Zie ook 
Hanover (doorverwijspagina)